Kentin Mahé (22. svibnja 1991.), francuski  rukometni reprezentativac. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. Sin francuskoga rukometnog reprezentativca Pascala Mahéa.

Francuski rukometaši